internetjargon voor het Engelstalige acroniem Laughing My Fucking Ass Off
LMFAO (band), een Amerikaans muziekduo bestaande uit de rappers en diskjockeys Redfoo en SkyBlu